Владимир Николаевич Домогацкий (1876, Одесса — 1939, Москва) — русский советский скульптор. Педагог, профессор МГХИ (с 1937). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1937).

Биография 

Родился в семье украинского помещика, врача. Детство провел в Швейцарии и на Украине. Переехал в Москву. В 1897–1902 годах изучал право в Московском университете.

Брал частные уроки скульптуры у С. М. Волнухина. Позднее — у живописца С. В. Иванова.

В начале XX века несколько раз побывал в Париже и в Италии, где изучал европейское искусство. Особое влияние на его творчество оказали работы скульпторов П. П. Трубецкого, О. Родена. В 1907 году в Париже активно изучал технику работы в мраморе.

После возвращения в Россию в 1908–1910 годах — преподавал в Строгановском училище в Москве. С 1937-го — профессор Московского института изобразительных искусств, декан скульптурного факультета.

Среди его учеников — Л. Е. Кербель, В. Е. Цигаль, Д. Ю. Митлянский.

Член Московского товарищества художников с 1914 года. Участник Товарищества передвижных художественных выставок.

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Семья
 Жена — Екатерина Львовна Штамм
 Сын — Владимир (1909—1986), художник, график, иллюстратор произведений И. С. Тургенева
 Внук — Федор Владимирович Домогацкий (1945—2013), художник, график, главный художник издательства «Армада»
 Внук — Григорий Владимирович Домогацкий (р. 1941), физик, член-корреспондент Российской академии наук

Творчество 
Работал в жанровой, анималистической и портретной скульптуре. Активная творческая, научно-исследовательская и общественная деятельность Домогацкого приходится на послереволюционный период. Продолжая работать в области портретного жанра, скульптор исполнил портреты В. А. Ватагина (1923), Н. А. Семашко (1924), В. В. Вересаева (1929), К. Маркса (1931). Кроме того, он принимал участие в конкурсах на памятники А. С. Пушкину и М. Горькому (1938), а также трудился над созданием мемориальной скульптуры в духе нового времени: им выполнены надгробия театральным деятелям А. И. Сумбатову-Южину (1928) и А. В. Петрову-Сергееву (1934) на Новодевичьем кладбище в Москве.

Участвовал в реализации ленинского плана монументальной пропаганды («Дж. Байрон» для Петрограда, гипс, 1919). Работая преимущественно в области портретной пластики (автопортрет, мрамор, 1925, Гос. русский музей; портрет сына, мрамор, 1926, Третьяковская галерея), Домогацкий стремился к интимно-лирической трактовке образов; обращался также к историческому портрету («А. С. Пушкин», «Л. Н. Толстой», бронза, 1928, Всесоюзный музей Л. Н. Толстого, Москва)

Некоторое время заведовал отделом скульптуры Государственной Третьяковской галереи.

Участвовал в подготовке статей о скульптуре для первого издания Большой Советской Энциклопедии и для Словаря художественной терминологии. Занимался теорией и историей скульптуры, вёл экспериментально-исследовательскую работу, связанную с проблемами технологии материала, формы и фактуры в скульптуре, вопросами реставрации. Написал ряд теоретических статей.

Избранные работы 
 Мальчик в шубе (1904)
 Мальчик на лошади (1904)
 Коровы в стаде (1909)
 Телята (1909)
 Портрет старого актера (мрамор, 1913),
 Владимир Сергеевич Соловьев (мрамор, 1915)
 Девочка Таня (1916) 
 Девушка (1916)
 Портрет Льва Шестова (1917) и другие

Память 

На доме, где с 1913 жил и работал Домогацкий (Москва, Серебряный переулок, 4), установлена мемориальная доска.

Примечания

Литература 
 Популярная художественная энциклопедия. Под ред. Полевого В.М.; М.: Издательство "Советская энциклопедия", 1986

Педагоги СССР
Педагоги России
Похороненные на Новодевичьем кладбище